Akhmedabad kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Akhmedabad (ort i Azerbajdzjan, Tovuz), 
 Akhmedabad (ort i Azerbajdzjan, Sabirabad),

Iran 

 Aḩmadābād-e Khānleq, ort, Östazarbaijan, 
 Aḩmadābād-e Owfān, ort, Qazvin, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar